Clifford Joy Rogers (1897–1962), gouverneur van Wyoming
Clifford J. Rogers, het eerste containerschip ter wereld van White Pass & Yukon Route
Clifford J. Rogers, geschiedkundige op het gebied van militaire geschiedenis